Саймън може да се отнася за:
 Джон Саймън (1873-1954), английски политик
 Джулиан Саймън (1932-1998), американски икономист
 Пол Саймън (р. 1941), американски музикант
 Хърбърт Саймън (1916-2001), американски икономист